Шерстино — деревня в составе Гагинского сельсовета Гагинского района Нижегородской области.

Деревня располагается на левом берегу реки Пьяны около впадения в неё Новаженки.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Гагинского района